est une expression anglaise signifiant « la femme désirée ». Elle peut faire référence à :

 , film muet américain de Paul Scardon, sorti en 1918 ;
 , film muet américain de Michael Curtiz, sorti en 1927.